Europacupen i fotboll 1955/1956 för mästarlag vanns av Real Madrid, Spanien som i finalmatchen besegrade Stade Reims, Frankrike med 4–3 i Paris den 13 juni 1956.

Den franska sporttidningen L'Équipe hade i hög grad bidragit till att göra turneringen möjlig genom att först föreslå Uefa att en Europacup skulle spelas och sedan också utarbetat regler för hur den skulle genomföras. Som ett tack, och passande nog, spelades därför den första finalen i L'Équipes hemstad, Paris.

Spelträd

Första omgången

Sammanfattning

Matcher

Partizan avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 8–5.

Vörös Lobogó avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 10–4.

Real Madrid avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 7–0.

Hibernian avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Djurgårdens IF avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Reims avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Rapid Wien avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–2.

AC Milan avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 7–5.

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Hibernian avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Reims avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 8–6.

Real Madrid avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

AC Milan avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 8–3.

Semifinaler

Sammanfattning

Matcher

Reims avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Real Madrid avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 5–4.

Final

Statistik

Skytteligan

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1955/1956 på Uefas webbplats
 European Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1955/1956
Fotbollssäsongen 1955/1956
1955 i Europa
1956 i Europa